Pi Octantis kan syfta på:

 Pi1 Octantis – en gul jättestjärna i Oktantens stjärnbild
 Pi2 Octantis – en gul superjätte i Oktantens stjärnbild

Stjärnbilden Oktanten